Markéta Francouzská (1254- červenec 1271) byla brabantská vévodkyně z dynastie Kapetovců.

Život 

Markéta byla dcerou francouzského krále Ludvíka IX. a jeho manželky Markéty, dcery provensálského hraběte Ramona Berenguera IV. Datum narození je neznámé, odhaduje se, že se narodila v období mezi narozením sourozenců Blanky a Roberta. Roku 1257 byla Markéta zasnoubena se svým vrstevníkem Jindřichem, synem brabantského vévody Jindřicha III. Snoubenci v deseti letech zemřel otec a regentství se ujala matka. Neduživý Jindřich byl vévodou v letech 1261–1267, avšak vládu pro svou slabomyslnost nikdy skutečně nedržel. Abdikoval ve prospěch svého mladšího zdravého bratra Jana a odebral se do klášterního ústraní.

Jan se stal vévodou a zároveň i náhradním partnerem pro Markétu. Svatba se konala roku 1270. Manželství nemělo dlouhého trvání, protože Markéta zemřela společně se synem při porodu a byla pohřbena v rodové nekropoli v Saint-Denis.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Kapetovci
Brabantské vévodkyně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození v roce 1254
Úmrtí v roce 1271
Ženy
Dcery králů